Госто́мель () — топоним:

 Гостомель — посёлок городского типа в Киевской области Украины, находится в подчинении Ирпенского горсовета.
 Гостомель (Антонов) — международный аэропорт, расположенный в 25 км северо-западнее Киева (Украина), в 2 км от пгт. Гостомель.